Topas peut désigner :

 Topas, commune d’Espagne ;
 Crystal Topas, logiciel d'images de synthèse 3D ;
 AIX topas, outil de surveillance systeme AIX.